Murdock ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Murdock (* 1975), nordirischer Fußballspieler
 David Murdock (* 1923), US-amerikanischer Unternehmer
 Eric Murdock (* 1968), US-amerikanischer Basketballspieler
 George Murdock (1930–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 George P. Murdock (1897–1985), US-amerikanischer Anthropologe  
 Ian Murdock (1973–2015), US-amerikanischer Informatiker
 John R. Murdock (1885–1972), US-amerikanischer Politiker
 Kermit Murdock (1908–1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Margaret Murdock (* 1942), US-amerikanische Sportschützin
 Mike Murdock (* 1946), US-amerikanischer Unternehmer, Motivationstrainer, Buchautor und Fernsehprediger
 O. J. Murdock († 2012), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Orrice Abram Murdock (1893–1979), US-amerikanischer Politiker
 Rohan Murdock (* 1992), australischer Boxer
 Shirley Murdock (* 1957), US-amerikanische Sängerin
 Steve H. Murdock (* 1948), US-amerikanischer Soziologe
 Victor Murdock (1871–1945), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Murdock (Florida)
 Murdock (Illinois)
 Murdock (Indiana)
 Murdock (Kansas)
 Murdock (Minnesota), im Swift County
 Murdock (Nebraska)
 Murdock (Ohio)
 Murdock (Pennsylvania)
 Murdock (Utah)
 Murdock (Washington)
 Murdock Crossing (Mississippi)
 Murdock Woods (New York)

Siehe auch:
 Murdoch